Miejscowości w USA:
 Eastland – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Eastland
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Eastland (ang. Eastland County) – w stanie Teksas